MG peut être un sigle signifiant :
 Maschinengewehr, une mitrailleuse allemande : MG08, MG13, MG15, MG17, MG34, MG42 ;
 médecine générale ou médecin généraliste ;
 Metal Gear, une série de jeux vidéo ;
 MicroGnuEmacs, l'ancien nom de MG, un éditeur de texte de la famille Emacs ;
 Minas Gerais, un État du Brésil ;
 Monet-Goyon, un constructeur français de motos ;
 Monte Generoso, un chemin de fer en Suisse italienne ;
 MG Motor anciennement Morris Garages, une marque britannique de voitures de sport fondée en 1924.
 La Mutuelle Générale, une mutuelle française.

MG peut être un code désignant :
 Madagascar, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 la Mongolie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 le Guatemala, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.

Mg est un symbole, qui peut signifier :
 le magnésium, un élément chimique ;
 mégagramme, une unité de mesure rarement utilisée, équivalente à la tonne.

mG est le symbole :
 du milliGauss (un millième de Gauss), une unité d'induction électromagnétique.

mg est le symbole :
 du milligramme, une unité de masse.

mg peut être un code signifiant :
 Madagascar, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .mg.

m.g. est l'abréviation de :
 matière grasse, cette abréviation étant utilisée au Canada sur l'étiquette de produits laitiers comme le lait, le beurre, la crème et le yaourt pour en indiquer la teneur en matière grasse. En anglais : m.f. pour milk fat.

Code